Ishockey vid olympiska vinterspelen 1924 spelades i Chamonix, Frankrike 28 januari–3 februari 1924. Kanada vann turneringen före USA och Storbritannien. Det var den första ishockeyturneringen i ett olympiskt vinterspel, eftersom den första fyra år tidigare spelades i ett olympiskt sommarspel, och det andra världsmästerskapet, som då spelades som gemensam turnering.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Finalomgång

Mötena Kanada-Sverige, USA-Storbritannien överfördes från föregående omgång.

Slutställning

Laguppställningar

Medaljörer

Målvakter: Carl Josefsson, Ejnar "Hund-Eje" Olsson

Försvarare: Birger Holmqvist, Gustaf "Lulle" Johansson

Anfallare: Ruben Allinger, Wilhelm Arwe, Erik "Jerka" Burman, Helge "Dempsey" Johansson, Ernst Karlberg, Nils Molander

Tjeckoslovakien 
Jan Fleischmann, Miloslav Fleischmann, Jaroslav Jirkovský, Jan Krásl, Vilém Loos, Josef Maleček, Jan Palouš, Jaroslav Řezáč, Josef Šroubek, Jaroslav Stránský, Otakar Vindyš

Frankrike 
André Charlet, Pierre Charpentier, Jacques Chaudron, Raoul Couvert, Maurice del Valle, Alfred de Rauch, Albert Hassler, Charles Lavaivre, Jean-Joseph Monnard, Calixte Payot, Philippe Payot, Léonhard Quaglia

Belgien 
Louis De Ridder, François Franck, Henri Louette, André Poplimont, Ferdinand Rudolph, Paul van den Broeck, Carlos van den Driessche, Philippe Van Volckxsom, Gaston Van Volxem, Viktor Verschueren

Schweiz 
Fred Auckenthaler, Walter von Siebenthal, Edouard Filliol, Marius Jaccard, Ernest Jacquet, Bruno Leuzinger, Edouard Mottier, Peter Müller, René Savoie, Donald Unger, André Verdeil

Referenser

Noter 

Olympiska vinterspelen 1924
1924
Olympiska spelen
Sporter vid olympiska vinterspelen 1924
1924